

Geografia

Niemcy 
 Schlochau – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Człuchów